Штефэнешть (Флорештский район) — село во Флорештском районе Молдавии
 Штефанешты (Каушанский район) — село в Каушанском районе Молдавии
 Штефанешты (Штефан-Водский район) — село в Штефан-Водском районе Молдавии
 Штефэнешти (Арджеш) — город в Румынии, в жудеце Арджеш
 Штефэнешти (Ботошани) — город в Румынии, в жудеце Ботошани